Wimbledon Championships 1880 var den fjerde udgave af Wimbledon-mesterskaberne. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 5. – 15. juli 1880.

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 60 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, John Hartley spillede mod vinderen af All Comers-turneringen, hvor de resterende spillere spillede om retten til at møde Hartley i udfordringsrunden. John Hartley besejrede Herbert Lawford med 6-3, 6-2, 2-6, 6-3 og sikrede sig dermed sin anden Wimbledon-titel.

I forhold til sidste mesterskab havde man besluttet at sænke nethøjden ved netstolperne fra 144,8 cm (4 fod 9 tommer) til 121,9 cm (4 fod).

Resultater 

Turneringen var en herresingleturnering og havde deltagelse af 60 spillere, og alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, og den første spiller, der vandt seks partier i et sæt, vandt sættet, undtagen i All Comers-finalen, hvor sættene skulle vindes med mindst to overskydende partier.

De 59 spillere spillede i All Comers-turneringen om retten til at udfordre den forsvarende mester, John Hartley, i "udfordringsrunden".

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" spillede vinderen af All Comers-finalen, Herbert Lawford, mod den forsvarende mester, John Hartley, om mesterskabet i herresingle.

All comers-turneringen

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1880 

1880
Tennis i 1880